Het Campeonato Pernambucano Série A2, ook wel Segunda Divisão of Pernambucano A2 is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van Pernambuco. De competitie werd in 1977 voor het eerst gespeeld. Na dit seizoen werd de competitie weer afgevoerd. In 1995 ging de profcompetitie opnieuw van start. De clubs kunnen niet degraderen, enkel zich terugtrekken uit het profvoetbal. Zoals in de meeste staatscompetities in Brazilië wijzigt het format van de competitie regelmatig. De laatste jaren wordt de competitie in het najaar gespeeld en dus niet gelijktijdig met de eerste divisie. Tussen 1996 en 2002 was er ook de Série A3, die vanaf 1998 ook een profcompetitie was.

Overzicht kampioenen
1977 -  Maguary
1995 -  Sete de Setembro
1996 -  Flamengo de Arcoverde
1997 -  Ferroviário
1998 -  Unibol
1999 -  Central
2000 -  AGA
2001 -  Petrolina
2002 -  Itacuruba
2003 -  Porto
2004 -  Ypiranga
2005 -  Estudantes
2006 -  Vera Cruz
2007 -   Salgueiro
2008 -  Vitória das Tabocas
2009 -  Vera Cruz
2010 -  Petrolina
2011 -  Serra Talhada
2012 -  Chã Grande
2013 -  Vitória das Tabocas
2014 -  Vera Cruz
2015 -  Belo Jardim
2016 -  Flamengo de Arcoverde
2017 -   Pesquiera
2018 -  Petrolina
2019 -  Decisão
2020 -  Vera Cruz
2021-  Caruaru City
2022 -  Central

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Série A2 spelen. 

Campeonato Pernambucano